Джей-лига 2001 Дивизион 1 — 9-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.

Турнирная таблица

First Stage

Second Stage

Championship Playoff
Джубило Ивата 2-2 ; 0-1 Касима Антлерс

Overall

Символическая сборная

Оива, Го
Акита, Ютака
Нарахаси, Акира
Огасавара, Мицуо
Фукуниси, Такаси
Фудзита, Тосия
Хаттори, Тосихиро
Наката, Кодзи

Янагисава, Ацуси

См. также
Вторая лига Японии по футболу 2001

Ссылки
RSSSF 

Япония
2001
Спорт в Японии в 2001 году